Шио — имя собственное.
 Шио — искусственный канал в центральной Венгрии.
 Имя
 Шио Мгвимский — анахорет, пустынник, основатель монастыря Шио Мгвиме, живший в VI веке, один из наиболее почитаемых святых Грузинской церкви.
 Шио (Авалишвили) (1909—1991) — митрополит Батумский и Шемокендский Грузинской православной церкви.
 Шио (Муджири) (род. 1969) — епископ Грузинской православной церкви; с 2003 года — митрополит Сенакский и Чкороцкуйский, управляющий грузинскими приходами в Австралии.